

Anno 
 1065 – (MLXV in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1065 a.C.

Matematica 
 1065 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1065 Amundsenia – asteroide areosecante